Seznam brigad z zaporedno številko 76.

Seznam 
 Pehotne
 76. brigada (Združeno kraljestvo)
 76. pehotna brigada (ZDA)

Glej tudi